Deux référendums sur le traité de Lisbonne sont organisés en Irlande :
 Référendum irlandais sur le traité de Lisbonne (2008)
 Référendum irlandais sur le traité de Lisbonne (2009)